EDSP steht als Abkürzung für:
 Flugplatz Poltringen (ICAO-Code)
 Fliegerhorst Pferdsfeld (früherer ICAO-Code)
 Einfache Distanzschutzplanke

Abkürzung